Хамада́н () — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан. Административный центр — город Хамадан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Шара (بخش شرا)
Население области на 2006 год составляло 626 183 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer 

шахрестаны Хамадана